Les Enfoirés (произносится «Лез анфуаре́» — ) — объединение артистов и общественных деятелей (в основном, франкоязычных), проводящее концерты в пользу благотворительной организации Restos du Cœur («Рестораны Сердца»), созданной комиком Колюшем.

История 
В 1985 Колюш создал благотворительную организацию Restos du Cœur. Чтобы привлечь к ней внимание, он уговорил Жан-Жака Гольдмана, Ива Монтана, Натали Бей, Мишеля Платини и Мишеля Дрюкера записать для телевидения специально написанную по этому случаю Гольдманом песню La Chanson des Restos, ставшую впоследствии своеобразным гимном Les Enfoirés.

26 января 1986 на канале TF1 был проведен четырёхчасовой телемарафон с участием артистов, политиков, спортсменов и других известных людей. Затем Колюш организовал турне. После гибели Колюша артисты в декабре 1986 по призыву его вдовы Вероники Колюччи снова выступили по телевидению. В 1987 и 1988 они повторили выступления. В 1989 объединение стало называться Les Enfoirés. Это словечко использовал Колюш в своих скетчах; по одной версии, он обозвал артистов, не захотевших принять участие в благотворительном концерте, «настоящим сборищем подонков» (Vous êtes vraiment une bande d’enfoirés).

С 1986 артистическим директором объединения является Жан-Жак Гольдман.

Зимой 1989—1990 Жан-Жак Гольдман, Мишель Сарду, Джонни Холлидей, Вероник Сансон и Эдди Митчелл устроили турне по крупным городам в поддержку Restos du Cœur.

С 1992 концерты стали ежегодными, с каждым разом собирая все больше участников и приобретая все большую популярность. В 2000—2001 Les Enfoirés вернулись к проведению турне по Франции. За два года было проведено 20 концертов в 18 городах.

Участники проекта

Альбомы 
 1989 — Tournée d'Enfoirés
 1992 — La Soirée des Enfoirés à l'Opéra
 1993 — Les Enfoirés chantent Starmania
 1994 — Les Enfoirés au Grand Rex
 1995 — Les Enfoirés à l'Opéra-Comique
 1996 — La Soirée des Enfoirés
 1997 — Le Zénith des Enfoirés
 1998 — Enfoirés en cœur
 1999 — Dernière édition avant l'an 2000
 2000 — Enfoirés en 2000
 2001 — L'Odyssée des Enfoirés
 2002 — Tous dans le même bateau
 2003 — La Foire aux Enfoirés
 2004 — Les Enfoirés dans l'espace
 2005 — Le Train des Enfoirés
 2006 — Le Village des Enfoirés
 2007 — La Caravane des Enfoirés
 2008 — Les Secrets des Enfoirés
 2009 — Les Enfoirés font leur cinema
 2010 — Les Enfoirés...La Crise de Nerfs!
 2011 — Dans l'œil des Enfoirés
 2012 — Le Bal des Enfoirés
 2013 — La Boîte à musique des Enfoirés
 2014 — Bon anniversaire les Enfoirés
 2015 — Sur la route des Enfoirés
 2016 — Au rendez-vous des Enfoirés
 2017 — Mission Enfoirés
 2018 — Les Enfoirés : Musique !
 2019 — Le Monde des Enfoirés
 2020 — Le Pari(s) des Enfoirés

Ссылки 
 Официальный сайт Les Enfoirés
 Официальный сайт Les restos du cœur
 Русский фан-сайт Les Enfoirés

Музыкальные коллективы Франции